Филиппо () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Филиппо, Фабрицио (род. 1974) — канадский кинематографист итальянского происхождения.
 Филиппо, Эдуардо де (1900—1984) — итальянский комедиограф, актёр и режиссёр.

Во Франции — Philippeaux или Philippot:
 Филиппо, Пьер (1756—1794) — французский адвокат и депутат, деятель Великой революции.
 Филиппо, Флориан (род. 1981) — французский политик.